Senado de la República (Colombia)
 Senado de la República (Mexico)